Personen (achternaam)
André Hallet (1890-1959) - Belgische kunstschilder
Gilles Hallet (1620-1694) - Zuid Nederlandse kunstschilder
Jean-Pierre Hallet (1927-2004) - Belgische antropoloog
Max Hallet (1864-1941) - Belgische politicus
Pierre Hallet (1810-1888) - Belgische politicus

Geografie
Grand-Hallet - dorp in de Belgische provincie Luik 
Petit-Hallet - dorp in de Belgische provincie Luik

Overig
Hotel Max Hallet - beschermd monument in Brussel